Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Qatar Total Open 2013 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Liezel Huberová a Lisa Raymondová, jehož členky startovaly odděleně. Huberová vytvořila dvojici s Tchajwankou Su-wej Sieovou, s níž podlehla v úvodním kole slovensko-španělské dvojici Daniela Hantuchová a Anabel Medinaová Garriguesová. Raymondová nastoupila po boku australské hráčky Samanthy Stosurové, se kterou odešla poražena ve čtvrtfinále od amerického páru Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová.

Do finále se probojovaly dvě nejvýše nasazené dvojice. Italský pár složený ze světové jedničky Roberty Vinciové a dvojky Sary Erraniové v něm porazil rusko-slovinskou dvojici Naděžda Petrovová a Katarina Srebotniková po rovnocenném zisku prvních dvou sad 2–6, 6–3, až v rozhodujícím supertiebreaku [10–6].

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Sara Erraniová /  'Roberta Vinciová (vítězky)
  Naděžda Petrovová /  Katarina Srebotniková (finále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Čeng Ťie (čtvrtfinále)
  Sie Su-wej /  Liezel Huberová (1. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (semifinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (čtvrtfinále)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Sania Mirzaová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=Alt
| RD1-team03= L Kičenok  N Kičenok
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= K Barrois  E Daniilidou
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= V Duševina  J Janković
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= C Garcia  C McHale
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07={{nowrap| D Hantuchová  A Medina Garrigues}}
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= S-w Sie  L Huber
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= M Jugić-Salkić  S Klemenschits
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= A Najdenova  F Schiavone
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= D Jurak  K Marosi
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= I Burjačok  V Solovjeva
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Rosolska  C Suárez Navarro
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= A-L Grönefeld  K Peschke
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S Errani  R Vinci
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= K Barrois  E Daniilidou
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= C Garcia  C McHale
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2013
WTA Tour 2013